Le toponyme Mariakerke désigne deux anciennes communes belges :

 Mariakerke, ancienne commune de Flandre-Orientale, section de la ville de Gand
 Mariakerke, ancienne commune de Flandre-Occidentale, section de la ville d'Ostende

Homonymie de localités